HMS Leviathan je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Leviathan (1.) 
 HMS Leviathan (R97) 

Leviathan